Коапиља има више значења:

 Општина Коапиља (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коапиља (Коапиља, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику